

Finzione 
 Fantozzi – romanzo di Paolo Villaggio del 1971
 Fantozzi – film del 1975 diretto da Luciano Salce
 Ugo Fantozzi – personaggio letterario e cinematografico ideato da Paolo Villaggio

Persone 
 Alessandro Fantozzi (1961) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Augusto Fantozzi (1940-2019) – politico e accademico italiano
 Giancarlo Fantozzi (1954) – hockeista su pista e allenatore italiano

Altri progetti